Premier kan syfta på:

 Premiärminister – titeln för regeringschefen i många länder
 Premier Minister – ett ryskt pojkband

Geografi

Schweiz 

 Premier, Vaud, ort och kommun,

USA 

 Premier, McDowell County – en ort i McDowell County, West Virginia